Bitch We Have a Problem Tour — концертный тур в поддержку восьмого студийного альбома американской нью-метал-группы Korn. Тур включал в себя 25 концертов (плюс один внеочередной концерт) в Северной Америке и 33 концерта в Европе.
 
Hellyeah (до 23 октября), Droid, Five Finger Death Punch и Flyleaf выступили на разогреве в североамериканской части турне. Первая часть тура началась 22 сентября, 2007 в Рино и продолжалась до 27 октября, 2007 в Сиэтле.

Слухи о продолжении тура в Европе распространились через Интернет и позднее были подтверждены на сайте Deathstars, одной из разогревающих групп для европейской части тура.  Тур стал наиболее протяжённым для Korn за последние три года и являлся официальным извинением за отменённые концерты в 2006 году, когда вокалист Джонатан Дэвис был госпитализирован с диагнозом редкое заболевание крови (ITP) и группа была вынуждена отменить оставшиеся концерты европейского турне.

Разогревающей группой на время австралийской части тура стали Biohazard, Chimaira, Throwdown и Bloodsimple.

Даты концертов 
Полный перечень городов, в которых будут проведены концерты первой части тура был опубликован 29 августа 2007 на Kornspace.com.

Первая часть турне: США и Канада 

193X Fest не являлся частью тура. Внеочередной концерт

Концерт в Портленде был отменён по «транспортным и производственным причинам, независящим от группы».

Flyleaf и шведская группа Deathstar присоединились к Korn в качестве разогревающих групп на вторую часть тура.

Вторая часть турне: Европа/Азия/Латинская Америка/Австралия

Уход Манки из европейского тура 
16 января, 2008 на Korn.com было объявлено, что Джеймс «Манки» Шаффер покидает европейский тур по «личным и семейным причинам». Позднее Шейн Гибсон сообщил на Kornspace.com, что отец Манки серьёзно болен и что Манки отправился домой, чтобы быть со своей семьёй.  Тем не менее, в конце февраля Манки вернулся в состав группы, и, начиная с концерта в Милане 23 февраля, продолжил играть до конца тура.

Реклама 
Реклама американской части турне была очень слабой по сравнению с другими турами Korn, такими как Family Values Tour. Так как большинство фан-сайтов по сути являлись единственными промоутерами тура, есть версия, что отсутствие рекламы было намеренным, чтобы выяснить степень распространение информации среди фанатов группы.

Сет-лист 
Сет-лист с концерта в Cumberland County Civic Center,
Портленд 9 октября, 2007

 Intro
 Here to Stay
 Fake
 Starting Over
 Dead Bodies Everywhere
 Hold On
 Kill You
 Coming Undone
 Falling Away from Me
 Faget
 Trash
 Kiss
 Ever Be

Исполнение на бис:
 Twisted Transistor
 Evolution
 Freak on a Leash
 Blind

Сет-лист с первого концерта европейской части тура в Ambassador Theater, Дублин, 13 января 2008.

 Intro
 Right Now
 Starting Over
 Love Song
 A.D.I.D.A.S.
 Hold On
 Falling Away from Me
 Coming Undone/ «We Will Rock You» (Queen)
 Here to Stay
 Faget
 Throw Me Away
 Trash
 Helmet in the Bush
 Freak on a Leash
 Bottled Up Inside
 Kiss
 Evolution
 Ass Itch

Исполнение на бис:
 Blind
 Haze
 Ever Be
 Got the Life

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный раздел Korn на Myspace

Концертные туры 2007 года
Концертные туры 2008 года
Концертные туры Korn